Crow může být:

 absaročtina – domorodý severoamerický jazyk, nazývaný též crow, patřící do siouanské jazykové rodiny
 Vraní Indiáni (Absarokové) – prérijní indiánský kmen
 Crow (hudební skupina) – americká hard a blues rocková skupina
 The White Crow – britsko-francouzský hraný film z roku 2018
 Zákony Jima Crowa – neoficiální souhrnné označení pro různá nařízení o rasové segregaci

příjmení
 Bill Crow (* 1927) – americký jazzový kontrabasista
 Joe Medicine Crow (1913–2016) – poslední indiánský válečný náčelník
 Kim Crowová (* 1985) – australská sportovkyně-veslařka
 Sheryl Crow (* 1962) – americká zpěvačka

Externí odkazy